O nome Marie foi usado para dar nome a quatro ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste;

 Furacão Marie (1984) - furacão de categoria 1 que trouxe apenas chuvas para a Península da Baixa Califórnia. Sem danos.
 Furacão Marie (1990) - furacão de categoria 4 a oeste do arquipélago havaiano. O sistema chegou a ameaçar o Havaí, mas nenhum impacto relacionado foi relatado.
 Furacão Marie (2008) - furacão de categoria 1 a oeste da costa pacífica mexicana. Sem danos.
 Furacão Marie (2014) - furacão de categoria 5 que trouxe algumas inundações na costa do México enquanto produziu grandes ondas que causaram danos e várias mortes ao longo da Baixa Califórnia e do sul da Califórnia.

e para nove ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Marie (1954) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que atingiu o Japão, causando mais de 1.350 fatalidades.
 Tufão Marie (1958) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4.
 Tempestade tropical Marie (1961)
 Tufão Marie (1964) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 ao sul do Japão. Sem danos.
 Tufão Marie (1966) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3.
 Tempestade tropical Marie (1969)
 Tufão Marie (1972) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 a sudeste do Japão.
 Tufão Marie (1976) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 a leste da China.
 Tufão Marie (1997) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2.

Desambiguação